Björlin ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Fredrik Björlin (1837–?), schwedischer Maler der Düsseldorfer Schule 
 Nadia Bjorlin (* 1980 als Nadia Alexandra Björlin), US-amerikanische Schauspielerin
 Risto Björlin (* 1944), finnischer Ringer 
 Ulf Björlin (1933–1993), schwedischer Komponist